Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke kansen, een Surinaamse politieke partij
 Ping (achternaam) 平, een Chinese achternaam
 Ping (rivier), een rivier in Thailand
 Ping (netwerk), een TCP/IP-netwerktool voor computernetwerken
 Ping (taal), een taal in China
 PING (software), software ten behoeve van het maken van back-ups en disk-images
 Ping (internetprovider), een voormalige Belgische internetprovider
 Zhou Pingwang, een koning van China van 770-720 v.Chr.
 Ping, een sociale muziekdienst binnen iTunes van Apple
 Pingen, mobiele communicatie bij BlackBerry's